Naya Football Club é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 2001–02.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman